Andrzej Mikulski (ur. 1974) – polski architekt
 Andrzej Mikulski (ur. 1983) – polski fotograf